Il doppio femminile  del torneo di tennis Samsung Securities Cup 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Kang Seo-kyung e Kim Na-ri che hanno battuto in finale Kim Ji-young e Yoo Mi 5–7, 6–1, [10–7].

Teste di serie 

 Hsieh Shu-ying /  Hsieh Su-wei (quarti di finale)
 Kim So-jung /  Remi Tezuka (quarti di finale)

 Han Sung-hee /  Nicha Lertpitaksinchai (semifinali) 
 Chiaki Okadaue /  Erika Takao (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Samsung Securities Cup 2011